Bonatz ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Bonatz (* 1966), deutscher Vorderasiatischer Archäologe
 Heinz Bonatz (1897–1981), deutscher Marineoffizier
 Karl Bonatz (1882–1951), deutscher Architekt; ab 1949 Stadtbaudirektor in Berlin
 Manfred Bonatz (1932–2018), deutscher Geodät, Hochschullehrer für Gravimetrie und Erdgezeiten 
 Paul Bonatz (1877–1956), deutscher Architekt, einflussreicher Hochschullehrer und Brückengestalter
 Wilhelm Bonatz (* 1883), deutscher Polizeibeamter

Siehe auch:
 Bonaz
 Bonnaz